Янис Кристонович (Кристофорович) Крейцберг (; 24 июля 1864 — 13 апреля 1948) — адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Курляндской губернии.

Биография 
Родился в Добленском уезде Курляндской губернии Российской империи (ныне Элейская волость Елгавского края Латвии). Латыш по национальности. Учился в Митавской и Дерптской гимназиях. Окончил юридический факультет Императорского Московского университета. С 1890 года состоял присяжным поверенным в Либаве. Редактировал латышские газеты Vārds («Слово») и Dzimtene («Родина»; в 1907 году указано, что бывший редактор). Основал несколько благотворительных обществ.

20 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от съезда уполномоченных от волостей. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член Аграрной комиссии. Подписал законопроект «О гражданском равенстве». Выступил в Думе по аграрному вопросу. После роспуска Думы вернулся на родину, имел адвокатскую практику.

После Февральской революции 1917 года был избран в Курляндский земельный комитет.

В 1918—1920 годах работал в Киеве по делам латышских стрелков. В 1921 году выехал в Латвию. Работал нотариусом в Риге. В 1944 эмигрировал в Швецию.

Скончался 13 апреля 1948 года. Прах похоронен 7 мая 1949 на кладбище Församlingens прихода Högalids Församling (номер могилы U 14 139).

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 297.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — , 1906. — С. 151.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — : Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Ф. 1278. — Оп. 1 (1-й созыв). — Д. 43. — Л. 7; Ф. 1327. — Оп. 1 (1905 год). — Д. 141. — Л. 78.

Ссылки 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Юристы Латвии